Die Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft 1927/28 des Verbandes Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine (VMBV) war die 27. Spielzeit der Mitteldeutschen Fußballmeisterschaft. Die diesjährige Meisterschaft wurde abermals mittels zahlreicher, regionaler Gauligen ausgetragen, deren Gewinner in einer K.-o.-Runde aufeinandertrafen. Durch einen 1:0-Erfolg über den Dresdner SC gewann der Hallesche FC Wacker zum zweiten Mal diese Mitteldeutsche Meisterschaft und qualifizierte sich damit für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft 1927/28. Dort schied Wacker aber bereits im Achtelfinale nach einer klaren 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München aus. Als zweiter mitteldeutscher Vertreter, war wiederum der diesjährige Mitteldeutsche Fußballpokalsieger für die Endrunde qualifiziert. Doch auch der Dresdner SC, kam nicht über das Achtelfinale hinaus. Gegen den FC Wacker München bedeutete eine 0:1-Niederlage (n. V.), das Aus. So strauchelten in diesem Spieljahr beide mitteldeutschen Vertreter an Münchener Vereinen, die dann simultan im Halbfinale scheiterten.

Modus 

Die Teilnehmer an der Mitteldeutschen Endrunde wurden wiederum mittels mehrerer, regional begrenzter Gauligen ausgespielt. Die Sieger dieser Ligen qualifizierten sich für die Endrunde um die Mitteldeutsche Meisterschaft. Mit diesmal 28 ersten Ligen wurde in dieser Spielzeit der Höchstwert erreicht. In den kommenden Jahren wurde seitens des Verbandes, die Anzahl der Gauligen dann wieder leicht verringert.

Gau Altmark 

|}

Gau Anhalt 

|}

Gau Eichsfeld 
Die Gauliga Eichsfeld wurde zu dieser Spielzeit gegründet. Die Vereine spielten vorher im Ligensystem des Gau Kyffhäuser.

Gau Eine/Bode 
Die diese Saison von Elbe/Bode umbenannte Gauliga wurde letztmals ausgetragen. Die Vereine wechselten zur kommenden Spielzeit in die Gaue Anhalt, Harz, Kyffhäuser und Mittelelbe.

|}

Gau Elbe/Elster 
Die Gauliga Elbe/Elster wurde in dieser Spielzeit eingleisig ausgetragen.

|}

Gau Erzgebirge 

|}

Entscheidungsspiel Platz 1

|}

Gau Göltzschtal 

|}

Gau Harz 

|}

Gau Jeetze 

|}

Gau Kyffhäuser 

|}

Gau Mittelelbe 

|}

Gau Mittelsachsen 

|}

Gau Mulde 

|}

Gau Nordsachsen 

|}

Gau Nordthüringen 

|}

Gau Nordwestsachsen 

|}

Gau Obererzgebirge

Gau Oberlausitz 

|}

Entscheidungsspiel Platz 9

|}

Gau Osterland 

|}

Gau Ostsachsen 

|}

Gau Ostthüringen 

|}

Gau Saale 

|}

Entscheidungsspiel Platz 1

|}

Gau Saale/Elster 

|}

Gau Südthüringen 

|}

Gau Vogtland 

|}

Gau Wartburg 

|}

Gau Westsachsen 

|}

Gau Westthüringen 

|}

Meisterschafts-Endrunde 
Die Meisterschafts-Endrunde fand im K.-o.-System statt. Qualifiziert waren die Meister der einzelnen Gaue.

1. Vorrunde 

|}

Wiederholungsspiel: (Heimrecht-Tausch)

|}

2. Vorrunde 

|}

Wiederholungsspiel: (Heimrecht-Tausch)

|}

Viertelfinale 

|-
| colspan="4"| Dresdner SC erhielt ein Freilos.
|}

Halbfinale 

|}

Finale 
!Ort
||Dresden
|}

Weblinks 
 Meisterschaft 1928 bei rsssf.com
 Tabellen der mitteldeutschen Fußballmeisterschaft 1927/28
 Fußball in Sachsen 1919 - 1933
 Spielzeit 1927/28

Literatur 
 
 

1927
Fußballsaison 1927/28